Tarn House steht für folgende Gebäude in Cumbria, England:

 Blea Tarn House, am Blea Tarn in Langdale
 Tindale Tarn House, am Tindale Tarn bei Carlisle